Шелли Макнамара (род. 1952) — ирландский архитектор и преподаватель. В 1978 году основала Grafton Architects с Ивонн Фаррелл.[1] Grafton Architects приобрела известность в начале 2010-х годов, специализируясь на массивных, но просторных зданиях для высшего образования.[1] Макнамара преподает архитектуру в нескольких университетах, в том числе и Университетском колледже Дублина с 1976 года.

В практике была награждена Королевской золотой медалью 2020 года2], а их здание Universidad de Ingeniería y Tecnología в Лиме, Перу, было удостоено Международной премии RIBA 2016 года, как лучшее новое здание в мире в этом году.[3] Макнамара и Фаррелл разделили Притцкерскую премию 2020 года, высшую награду архитектуры.[4][5]

Карьера

Grafton Arhitects 
Вместе с Ивонн Фаррелл, Макнамара основала Grafton Architects в Дублине в 1978 году,назвав его в честь Графтон-стрит в городе. По состоянию на 2017 год на практике работало 25 человек, а Макнамара и Фаррелл руководили проектами. Макнамара описала свой подход к архитектуре как «вместо того, чтобы думать о пространстве, а затем находить структуру для него, мы создаем структуру, а это, в свою очередь, создает пространство», а «удовольствие от архитектуры — это чувство веса быть снесенным или поддержанным».

Пара специализировалась на зданиях для высшего образования, спроектировав здания для университетов в Тулузе, Лимерике, Лондоне и др. К ним относятся учебные корпуса, медицинские школы и помещения для студентов. Они привлекли международное внимание зданием для Университета Боккони в Милане, которое было завершено в 2008 году. Их самым знаменитым зданием был Universidad de Ingeniería y Tecnología, который получил Международную премию RIBA в 2016 году, как лучшее новое здание в мире в этом году. Они привлекли международное внимание зданием для Университета Боккони в Милане, которое было завершено в 2008 году. Их самым знаменитым зданием стал Университет Инженерии и Технологии в Перу, который в 2016 году получил Международную премию RIBA, как лучшее новое здание в мире в этом году.

Практика также произвела десятки зданий в Ирландии для жилых и коммерческих целей, а также высшего образования.

Академия 
Макнамара работала в качестве студенческого лектора в Школе архитектуры в UCD с 1976 года. Вскоре после окончания Университетского колледжа в Дублине, Макнамара начала преподавать в школе вместе с Ивонн Фаррелл, где она преподавала последовательно между 1976 и 2002 годами. В 2015 году Макнамара стала адъюнкт-профессором в UCD.

В дополнение к UCD, Макнамара была приглашенным профессором в Оксфордском университете Брукса, Академии архитектуры Мендризио (2008−10), Осло и Государственной политехнической школе Лозанны (2010−11). Она стала полноправным профессором в Мендризио в 2013 году. В 2010 году Макнамара имела кафедру Кензо Танге в Гарвардской высшей школе дизайна и кафедру Луиса Кана в Йельском университете осенью 2011 года. Она работала в качестве внешнего экзаменатора в Кембриджском университете и Лондонском метрополитене. Школа Архитектуры. Помимо преподавания, Макнамара много читал лекции в европейских и американских школах архитектуры.

Публикации 
Макнамара вместе с Ивонн Фаррелл опубликовала книгу «Диалог и перевод: Графтон архитекторы» в 2014 году. Эта книга включает в себя работу фирмы, архитектурные размышления и сборник лекций, прочитанных в «Высшей школе архитектуры, планирования и сохранения» Колумбийского университета, а также критический комментарий от .

Основные работы

 2006: Solstice Arts Centre, Navan, Co.Meath, Ireland.
 2008: Waterloo Lane Mews, Dublin 4, Ireland.
 2008: Drogheda Fire and Rescue Services Station, Drogheda, Ireland
 2012: University of Limerick Medical School, Limerick, Ireland.
 2014: Memory / Grafton Architects, with the collaboration of ELISAVA for 300 Years of Catalan Spirit, Spain.
 In progress: London School of Economics and Political Science (LSE) shortlist for the new Global Centre for Social Sciences (GCSS) in London’s Aldwych.
 2015: University Campus UTEC Lima, Peru
 2016: Competition Winner for The Paul Marshall Building — London School of Economics 44 Lincoln’s Inn Fields, London, United Kingdom
 2018: Curators of 2018 Venice Architecture Biennale FREESPACE / Grafton Architects, Italy.
 2019: Université Toulouse 1 Capitole Toulouse, France

Примечания 

Персоналии:Дублин
Архитекторы XXI века
Женщины-архитекторы